

Wydarzenia 

 w Magadha doszła do władzy dynastia Nandów
 pod Kynoskefalaj miała miejsce nierozstrzygnięta bitwa między wojskami tebańskimi Pelopidasa a armią tyrana tesalskiego Aleksandra z Feraj

Zmarli 
 Kamillus, dowódca rzymski
 Pelopidas, polityk tebański